Een verkeersweg:
N202 (België)
N202 (Frankrijk)
N202a (Frankrijk)
N202 (Nederland), zie Provinciale weg 202
N202 (Zwitserland)